Fur steht für:
 eine Sprache in Afrika, siehe Fur (Sprache)
 eine afrikanische Volksgruppe, siehe Fur (Volk)
 ein nach den Fur benanntes Sultanat, siehe Sultanat Darfur
 eine dänische Insel, siehe Fur (Insel)
 einen Film von Steven Shainberg aus dem Jahr 2006, siehe Fell – Eine Liebesgeschichte
 den Täter eines furtum nach römischem Recht
 englisch Pelz

Fur ist der Familienname folgender Personen:
 Gunlög Fur (* 1957), schwedische Historikerin
 Louis Le Fur (1870–1943), französischer Rechtswissenschaftler

FUR als Abkürzung:
 den Ferric Uptake Regulator, ein Protein
 die Forma Urbis Romae, ein antiker Stadtplan der Stadt Rom
 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e. V., deutscher Verein von Forschungsnutzern für Untersuchungen zum Reiseverhalten

FuR als Abkürzung:
 die Fachzeitschrift des Luchterhand-Verlages, siehe Familie und Recht
 die kommunale Wählervereinigung Für unser Rastatt

fur als Abkürzung:
 die Furlanische Sprache, eine Regionalsprache in Italien
 das Furlong, ein veraltetes amerikanisches Längenmaß

Siehe auch:
 Fuhr
 Furr

Abkürzung